Murakami è un cognome giapponese. Può riferirsi a:

Persone 
 Murakami (926-967) – 62º imperatore del Giappone
 Chikako Murakami (1970) – ex cestista giapponese
 Haruki Murakami (1949) – scrittore giapponese
 Jimmy T. Murakami (1933-2014) – animatore e regista statunitense naturalizzato irlandese, di origine giapponese
 Kagaku Murakami (1888-1939) – pittore giapponese
 Kanako Murakami (1994) – pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese
 Kazuhiro Murakami (1981) – calciatore giapponese
 Kazuki Murakami (1989) – tuffatore giapponese
 Kunikiyo Murakami  (1546–?) – samurai giapponese
 Mai Murakami (1996) – ginnasta giapponese
 Ryū Murakami (1952) – scrittore, sceneggiatore e regista giapponese
 Shigeki Murakami (1962) – astrofilo giapponese
 Takashi Murakami (1962) – artista giapponese
 Takeyoshi Murakami (1533-1604) – samurai giapponese
 Tetsuji Murakami (1927-1987) – kareteka giapponese
 Yoshikiyo Murakami (1501-1573) – samurai giapponese
 Yukifumi Murakami (1979) – giavellottista giapponese

Altro 
 3295 Murakami – asteroide della fascia principale
 Murakami – città della prefettura di Niigata
 Murakami Genji – nome con il quale è conosciuto un ramo della famiglia imperiale giapponese
 Natsumi Murakami – personaggio che del manga Negima: Magister Negi Magi
 Clan Murakami – clan giapponese durante il periodo Sengoku